[[Файл:EINQUARTIERUNG.jpg|мини|справа|275px|«Расквартирование (квартирмейстер)»Войцех Коссак, 1893 год]]
Кварти́ра, Обывательские квартиры — место временного размещения (квартирное расположение) военнослужащих на постой, в населённых пунктах во время манёвров, учений, походов и в других случаях.

Определение на постой — Расквартирование. Место квартирования главнокомандующего армией — Главная квартира.

 История 
С развитием военного дела в мире, с созданием регулярных войск и сил (вооружённых сил) возникла и потребность в размещении личного состава формирований войск и сил в определённых местах, с соблюдением определённых условий, исходя из стратегического, оперативного или тактического характера. Так и появилась почти во всех европейских государствах квартирная повинность. 

Вплоть до массового строительства казарм (казарменное расположение) в XVIII — XIX веках квартиры являлись основными помещениями для размещения личного состава формирований войск, в военное и мирное время. Во многих европейских государствах и странах существовала так называемая квартирная повинность, обязывающая население государства и страны предоставлять часть помещений для размещения офицеров и солдат. Для нахождения помещений посылался вперед отряда специальный квартирье́р.

В настоящее время квартиры'' используются крайне редко, при проведении учений и манёвров вдали от пунктов постоянного размещения, оборудованных казармами.

В русском военном деле также использовались словосочетания: Постоянные квартиры — Кантонир-квартиры, зимние квартиры и летние квартиры.

 зимняя квартира — место дислокации формирования в зимний период времени;
 летняя квартира — место дислокации формирования в летний период времени.

См. также 
 Императорская главная квартира
 Штаб-квартира
 Квартирмейстер
 Квартирно-эксплуатационная часть

Примечания

Литература 
 

Тыл
Военная наука
История вооружённых сил
Жилищно-коммунальное хозяйство